El término Morasurco puede referirse a:

Morasurco (volcán), un volcán inactivo en el departamento colombiano de Nariño;
Morasurco (San Juan de Pasto), un barrio en la ciudad colombiana de San Juan de Pasto;
Morasurco (café), una marca colombiana de café;
Hotel Morasurco, un hotel en la ciudad de San Juan de Pasto.